Бежунь (польск. Bieżuń) — топоним.

 Бежунь — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Журоминский повят. 
 Бежунь (гмина) — гмина (волость) в Польше.